Calle San Fernando puede referirse a dos vías públicas de Andalucía:

 la calle San Fernando de Córdoba;
 la calle San Fernando de Sevilla.